Appatooq bezeichnet:
 Appatooq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Appatooq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland